Lewis County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lewis County (Idaho)
 Lewis County (Kentucky)
 Lewis County (Missouri)
 Lewis County (New York)
 Lewis County (Tennessee)
 Lewis County (Washington)
 Lewis County (West Virginia)